Lepelley et un nom de famille français présent surtout en Normandie (variante : Lepeley).

 Alexandre Lepelley (1982-), boxeur français ;
 Claude Lepelley (1934-2015), un historien français ;
 René Lepelley (1925-2011), un linguiste français ;
 Charles Lepeley (1889-1970), un chroniqueur et prêtre français.

Voir aussi : famille Le Pelley du Manoir

Liens externes 
 
 

Patronyme normand